Dreams of Endless War е дебютният албум на финландската мелодик дет метъл банда Norther. Издаден е на 18 юли 2002 от Spinefarm Records.

Песни 
 Darkest Time – 6:10
 Last Breath – 5:01
 Released – 4:08
 Endless War – 6:49
 Dream – 4:34
 Victorious One – 5:44
 Nothing Left – 4:22
 The Last Night – 2:18
 Final Countdown (Europe cover) – 4:22
 Youth Gone Wild (Skid Row cover) Japanese Bonus Track – 3:02

Външни препратки 
 Официален сайт на Norther

Метъл албуми
Дебютни албуми